Jankowitz ist ein deutscher Ortsname:
 Jankowitz, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jankowice (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jankowitz, Mähren, seit 1945: Jankovice u Holešova im Zlínský Kraj, Tschechien